«Мирная миссия» — название ряда военных учений стран ШОС:
 Мирная миссия — 2005 — первые совместные военные учения Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
 Мирная миссия — 2007 — антитеррористические учения стран ШОС, в которых принимали участие Киргизия, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
 Мирная миссия — 2009 — вторые совместные военные учения Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
 Мирная миссия — 2012 — антитеррористические учения стран ШОС, в которых принимали участие Киргизия, Китай, Россия, Казахстан и Таджикистан.
 Мирная миссия — 2014 — совместные антитеррористические учения стран ШОС, в которых принимали участие Киргизия, Китай, Россия, Казахстан и Таджикистан..

Примечания